Михаил Юньков:
 Юньков, Михаил Григорьевич (1922—2017) — советский и российский инженер и учёный.
 Юньков, Михаил Юрьевич (род. 1986) — российский хоккеист.